Lillkrokan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillkrokan (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Lillkrokan (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar